Saline megye (Arkansas)
Saline megye (Illinois)
Saline megye (Kansas)
Saline megye (Missouri)
Saline megye (Nebraska)